Petrogalochirus är ett släkte av spindeldjur. Petrogalochirus ingår i familjen Atopomelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Or
Petrogalochirus